2W (wagon)
 BBC 2W
 kod IATA dla Welcome Air